Buthiers est un nom propre qui peut désigner :

Hydronyme 

La Buthiers est une rivière française de la Haute-Saône, et un sous-affluent du Rhône par l'Ognon et la Saône.

Toponyme 

 Buthiers (Haute-Saône), commune française du département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Buthiers (Seine-et-Marne), commune française du département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

Autre 
 (125592) Buthiers, un astéroïde.

Voir aussi 
 Buthier, un cours d’eau italien.

Homonymie